Saravia steht für:
 lateinischer Name des Saarlandes, siehe Geschichte des Saarlandes #Römische Zeit
 Saratov Airlines, ehemals Saravia oder Sarawia, russische Fluggesellschaft
 Enrique B. Magalona, ehemals Saravia, Großraumgemeinde auf den Philippinen

Saravia ist der Zuname folgender Personen:
 Adrianus Saravia (ca. 1532–1613), flämischer reformierter Theologe
 Aparicio Saravia (1856–1904), uruguayischer Militär und Politiker
 Enrique Saravia (* 1967), uruguayischer Fußballspieler und Politiker
 Melchor Bravo de Saravia (ca. 1500–1577), spanischer Konquistador, Gouverneur von Chile und Vizekönig von Peru
 José María Queipo de Llano Ruiz de Saravia (1786–1843), spanischer Historiker, Politiker und Regierungspräsident Spaniens
 Renzo Saravia (* 1993), argentinischer Fußballspieler
 Villanueva Saravia (1964–1998), uruguayischer Politiker